Goethe-Theater (nach dem Autor Johann Wolfgang von Goethe) ist der Name folgender Theater:

 Goethe-Theater (Bad Lauchstädt), ein Theater der Goethezeit
 Goethe-Theater (Offenbach)
 Goethe Theater Wiesbaden, ein Tourneetheater für Kinder und Jugendliche
 Theater am Goetheplatz in Bremen, größte Spielstätte des Theaters Bremen
 Autonomes Goethe- und Schiller-Theater Neu-Ulm, siehe Theater Neu-Ulm

Theatername
!Theater